Ве́рвес — прізвище.

Відомі носії 
 Вервес Григорій Давидович — український літературознавець.
 Вервес Юрій Григорович — український зоолог.

Прізвища